Allsvenskan i handboll 1967/1968 vanns av SoIK Hellas, men ett SM-slutspel dit de fyra bästa gick infördes denna säsong och då IF Saab segrade där blev de svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1968: IF Saab-Redbergslids IK 18-19, 18-17 (IF Saab vidare)
? 1968: SoIK Hellas-GUIF 20-11, 26-23 (SoIK Hellas vidare)

Finaler
? 1968: IF Saab-SoIK Hellas 17-17, 18-17 (IF Saab svenska mästare)

Skytteligan
Bengt Rönn, Sandvikens HK - 18 matcher, 113 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 114 + 122 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1967
Sport i Sverige 1968
1967/1968
Handbollssäsongen 1967/1968